Southern Hospitality — сьомий студійний альбом американської групи Disciple, який був випущений 21 жовтня 2008 року.

Список композицій

Джерела 
 Southern Hospitality  allmusic 
 Southern Hospitality  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Disciple